БТЗ-52761 — российский троллейбус, производившийся на Башкирском троллейбусном заводе.

История и описание 

В июне 2000 года был выпущен троллейбус БТЗ-52761 с РКСУ (Реостатно-контакторная система управления). А в октябре того же года — троллейбус БТЗ-52761-01 с гидропневматической подвеской, транзисторной системой управления тяговым электродвгателем.

В октябре 2002 года был выпущен троллейбус БТЗ-52761Т с транзисторным приводом. А в феврале 2003-го — троллейбус БТЗ-52761А с асинхронным приводом.

Модификации 

 БТЗ-52761А — асинхронный ТЭД (7 ед.)
 БТЗ-52761Н — пониженный уровень пола (2 ед.)
 БТЗ-52761Р — РКСУ (137 ед.)
 БТЗ-52761Т — ТрСУ (70 ед.)

Галерея

Примечания

Ссылки 
http://www.bus2.ru/catalog/236/

Троллейбусы БТЗ